Quand la nuit tombe (version Maureen Birnbaum), nouvelle de science-fiction écrite par George Alec Effinger et publiée en 1989
  (När mörkret faller), film suédois d'Arne Mattsson sorti en 1960
Quand la nuit tombe, titre québécois de When Night Is Falling, film canadien de Patricia Rozema, sorti en 1995
Quand la nuit tombe, album de Louis-Jean Cormier, sorti en 2020